Referát může být:
 specifický slohový útvar, přehledné shrnutí informací týkajících se vymezené problematiky (většinou odborné nebo kulturní) s ohledem na očekávaného příjemce
 v užším významu abstrakt
 referát (organizace) – organizační jednotka

Externí odkazy